Самсоновский сельский совет () — административно-территориальная единица в составе Краснодонского района Луганской области Украины.

Административный центр сельского совета находится в с. Самсоновка.

Населённые пункты совета 
 с. Придорожное
 с. Самсоновка

Адрес сельсовета 
94472, Луганська обл., Краснодонський р-н, с. Самсонівка, вул. Молодогвардійська, 30; тел. 7-09-98

Примечания